Le terme coordination peut désigner :

Grammaire 
 coordination – type de rapport syntaxique.

Groupe politique 
 Coordination anarchiste, ancien nom du groupe libertaire Jules Durand.
 Coordination antifasciste de Belgique ou CAF, groupe rassemblant l'ensemble des organisations antiracistes et fronts antifascistes belges francophones.

Science 
 nombre de coordination ou coordinence, nombre d'atomes voisins les plus proches d'un atome.
 chimie de coordination, domaine de la chimie qui étudie les composés de coordination.
 coordination bilatérale, utilisation des deux côtés du corps de façon simultanée.

Management 
 coordination de groupe, fonction-clé du management qui conjugue les efforts pour un objectif commun.

Voir aussi